Pasig bezeichnet:

 Pasig (Fluss), Fluss in den Philippinen
 Pasig City, Stadt in Metro Manila auf den Philippinen

Pasig ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Pasig (1833–1895), evangelisch-lutherischer Pfarrer und deutscher Volksschriftsteller

Siehe auch:
 Passig